Cass County er navnet på 9 counties i USA:

 Cass County, Illinois
 Cass County, Indiana
 Cass County, Iowa
 Cass County, Michigan
 Cass County, Minnesota
 Cass County, Missouri
 Cass County, Nebraska
 Cass County, North Dakota
 Cass County, Texas